Тига Джеймс Сонтаг (, известный как Tiga, ; Монреаль, Канада) — канадский музыкант, диджей и продюсер, играющий в стиле электроклэш. Его альбом Sexor в 2007 году выиграл приз Juno Award в номинации «Танцевальная запись года».

Карьера 
Он закончил Selwyn House School, престижную школу в Вестмаунте. До того, как начал заниматься продюсированием, Тига продвигал рэйв-вечеринки в своём родном городе. Было это в начале 1990-х годов, был одним из продвиженцев клуба SONA. В 1994 он открыл звукозаписывающую студию DNA Records, а в 1998 году основал свой собственный лейбл Turbo Recordings.

Дискография

Альбомы 
 Sexor (2006)
 Ciao! (2009)
 Non Stop (2012)
 No Fantasy Required (2016)

Компиляции 
 Montreal Mix Sessions Vol. 1 (1998)
 Mixed Emotions: Montreal Mix Sessions Vol. 5 (2000)
 American Gigolo (2002)
 DJ-Kicks: Tiga (2002)
 INTHEMIX.05 (2005)

Синглы 
 «Sunglasses at Night» (2001), c Йори Хулкконен (Zyntherius), как Tiga & Zyntherius (UK #25)
 «TGV EP» (2002), as TGV, с Матео Мерфи
 «DJ-Kicks Promo» (2002), с Матео Мерфи
 «Running out of Time EP» (2003), as TGV, с Матео Мерфи
 «Hot in Herre» (2003), с Матео Мерфи и Джейк Ширс, (UK #46)
 «Burning Down» (2003), с Richard X
 «Pleasure from the Bass» (2004), с Джеспер Далбек, (UK #57)
 «Louder than a Bomb» (2005), с Джеспер Далбек
 «You Gonna Want Me» (2005), с Soulwax и Джейк Ширс, (UK #64, AUS #65)
 «Good as Gold» (2005), с Soulwax
 «Far From Home» (2006), (UK #65, AUS #69)
 «3 Weeks» (2006), с ремиксами Джеспер Далбек, Booka Shade и Трой Пирс
 «Move My Body» (2006) включая миксы Only4Erol mix (оригинальный) и Boys Noize remix.
 «Mind Dimension» (2008)
 «Shoes» (2009)
 «Bugatti» (2014)

Ремиксы 
 Bran Van 3000 — Drinking in L.A. (Tiga, Mateo and Delage’s Sinking In LA Dub)
 Märtini Brös. — Flash (Tiga’s Acid Flashback mix)
 Komma 8 Komma 1 — Popmusic (TGV Vocal mix)
 Nick Rhodes — Come About (Tiga Remix)
 LCD Soundsystem — Beat Connection (Tiga Edit)
 FC Kahuna — Machine Says Yes (Tiga’s Unreleased Mix)
 Felix Da Housecat — Madame Hollywood (Tiga’s Mister Hollywood Version)
 FPU — Ocean Drive (Tiga’s White Linen Vox)
 Cabaret Voltaire — Nag Nag Nag (Tiga & Zyntherius Radio mix)
 Alpinestars — Snow Patrol (Tiga TGV Disco Patrol dub)
 Dannii Minogue — Put The Needle On It (Tiga’s Cookies Dub Edit)
 Linda Lamb — Hot Room (Tiga remix)
 FPU — Race Car (TGV Join The Race Remix) / (TGV Dub)
 Alex Kid — Come With Me (Tiga vs Etoy Acideathravefuckinglive mix)
 Scissor Sisters — Comfortably Numb (Tiga remix) / (Tiga Dub)
 Märtini Brös. — Flash (Tiga’s Unholy Trinity Mix)
 Télépopmusik — Breathe (TGV remix)
 The Neon Judgement — TV Treated (Tiga’s Recovered Vox) / (Tiga’s Dub for Ivan)
 Crossover — Phostographt (Tiga’s Revenge)
 Märtini Brös. — Big and Dirty (Tiga remix)
 Peaches — Shake Yer Dix (Tiga’s Where Were You in '92 Remix) / (Tiga’s Where Were You in '92 Instrumental mix)
 Seelenluft — I Can See Clearly Now (Tiga remix)
 The Devils — Come Alive (Tiga remix)
 Drama Society feat. Turner — Crying Hero (Tiga remix)
 Junior Jack feat. Robert Smith — Da Hype (Tiga remix)
 Drinking Electricity — Breakout (Tiga edit)
 La Oreja de Van Gogh — Bonustrack (Tiga’s Vocal Mix)
 Soulwax — E Talking (Tiga’s Disco Drama remix)
 Tomas Andersson — Washing Up (Tiga’s Na Na Na Na Na Remix)
 Zdar — Don’t U Want (Tiga remix)
 LCD Soundsystem — Tribulations (Tiga’s Out Of The Trance Closet mix)
 The Kills — The Good Ones (Tiga remix)
 Mylo — Muscle Car (Tiga remix)
 Depeche Mode — Shake The Disease (Tiga remix)
 Moby — Where You End (Tiga’s All That I Need Is To Be Sampled mix) / (Tiga’s All That I Need Is To Be Dubbed mix)
 Depeche Mode — Suffer Well (Tiga Remix)
 Pet Shop Boys — Minimal (Tiga’s M-I-N-I-M-A-L Remix) / (Tiga’s M-I-N-I-M-A-L Dub)
 Coldcut ft. Robert Owens — Walk A Mile In My Shoes (Tiga Mix)
 The Killers — Bones (Tiga Mix)

Ссылки 
 Официальный сайт Tiga
 Официальный сайт Turbo Recordings
  Фан-сайт
 Официальный сайт DNA Records

Диджеи Канады
Хаус-музыканты
Техно-музыканты